Podhradie (Žilina), poble de la regió de Žilina, a Eslovàquia
 Podhradie (Nitra), poble de la regió de Nitra, a Eslovàquia
 Podhradie (Trenčín), poble de la regió de Trenčín, a Eslovàquia

Pàgines de desambiguació